Luz Patricia Mejía Guerrero (Venezuela, 7 de julio de 1972) es una abogada feminista venezolana de Derechos Humanos y Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Biografía 
Se diplomó como abogada en la Facultad  de Ciencias Jurídicas y Políticas de la  Universidad Central de Venezuela, donde realizó estudios en Derecho Administrativo. Posteriormente, cursó el Máster de Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid.Ha ejercido como Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y fue Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde enero de 2008 hasta diciembre de 2011, siendo nombrada Primera Vicepresidenta en 2008 y Presidenta en 2009. Ha sido Directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela, trabajando anteriormente en la Defensoría del  Pueblo de dicho país, ocupando los cargos de Directora de Recursos Judiciales y de Servicios Jurídicos.  Asimismo, estuvo a cargo de la ejecución del Programa de Defensa en el Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVEA) y  ejerció como abogada en la Asociación de Mujeres para la Ayuda Recíproca (AMBAR) y en la Organización Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI). Ha sido co-redactora de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. También es miembro de los Derechos Humanos en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

== Obra ==
Ha publicado investigaciones y  artículos especializados y presentado diversas ponencias en cursos y seminarios .

Bibliografía 

 Entrevista a Luz Patricia Mejía: La violencia contra las mujeres desde una perspectiva regional

Véase también 
Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH

Referencias

Enlaces externos 

 Luz Patricia Mejía: “Las Tesis pusieron al mundo entero a reconocer el rol que juega el Estado cuando reproduce la impunidad”
 Obligaciones estatales y derechos de las mujeres: estándares internacionales e indicadores para garantizar una vida libre de violencias
 Entrevista con Luz Patricia Mejía Guerrero; “Las feministas venezolanas necesitamos seguir visibilizando logros y una agenda común”
 Entrevista a Luz Patricia Mejía, exrelatora sobre los Derechos de las Mujeres y presidenta de la CIDH

Nacidos en 1972Mujeresabogadas de Venezuela
Derechos de las mujeres